Шесть спичек:

 «Шесть спичек» — рассказ Александра Грина (1925). См. в Библиотеке Мошкова .
 «Шесть спичек» — рассказ братьев Стругацких (1958); в 1960 вышел одноимённый авторский сборник с этим рассказом.